

Geografia 
 Palaia – comune italiano della provincia di Pisa in Toscana
 Palaia Fokaia – comunità soppressa della Grecia nella periferia dell'Attica
 Palaia, anche Philaea – insediamento storico della Cilicia
 Palaia, anche Pleiae o Pleiai – insediamento storico dell'antica Laconia

Persone 
 Joseph A. Palaia – politico statunitense